1971 Голяма награда на Германия е 19-о за Голямата награда на Германия и седми кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 1 август 1971 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия